Валериан Осинский:
 Осинский, Валериан Андреевич (1852—1879) — революционер-народник.
 Осинский, Валериан Валерианович (1887—1938) — большевик, взял псевдоним в честь В. А. Осинского.